Il singolare del torneo di tennis Welsh Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Roger Taylor 6-1, 9-8.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Welsh Open 1971